Чинкин — фамилия. Известные носители:

 Чинкин, Минулла Низаметдинович (1931 - 2014) - советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.
 Чинкин, Борис Михайлович (1916 - 1977) - советский актер театра.